Fontenelle (België), een plaatsje in de Belgische gemeente Walcourt
Fontenelle (Wyoming)
Fontenelle (beek), in het departement Seine-Maritime, mondt uit in de Seine
Abdij van Fontenelle, of abdij van Saint-Wandrille, in het departement Seine-Maritime

 Fontenelle (Aisne)
 Fontenelle (Côte-d'Or)
 Fontenelle (Territoire de Belfort)
ook:
Fontenelle-en-Brie, Aisne
Fontenelle-Montby, Doubs
gemeenten met de naam La Fontenelle

Personen
Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757), een Franse schrijver